Новомирское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Челябинская область
 Новомирское сельское поселение — входит в Троицкий район
 Новомирское сельское поселение — входит в Чесменский район